powrót (orosienie) – proces fizykochemiczny
 Powrót – polski komiks z serii Tajemnica złotej maczety autorstwa Jerzego Wróblewskiego
 Powrót – album zespołu Hołd, wyd. 2009
 Powrót – album Krzysztofa Kiljańskiego, wyd. 2013
 Powrót – polski film z 1947 roku, reż. Bořivoj Zeman
 Powrót – amerykański film z 1948 roku, reż. Mervyn LeRoy
 Powrót – polski film psychologiczny z 1960 roku, reż. Jerzy Passendorfer
 Powrót – polski film obyczajowy z 1976 roku, reż. Filip Bajon
 Powrót – rosyjski film fabularny z 2003 roku, reż. Andriej Zwiagincew
 Powrót – polski film fabularny, krótkometrażowy z 2013 roku, reż. Ewa Bukowska
 Powrót – australijski film fabularny z 2015 roku, reż. Simon Stone
 Powrót (inny tytuł: Chajtarma) – krymsko-tatarski film z 2013 roku, reż. Achtem Sejtablajew
 Powrót (Återkomsten) – powieść kryminalna autorstwa szwedzkiego pisarza Håkana Nessera
 Powrót (Restoration)  – powieść brytyjskiej pisarki Rose Tremain

Przypisy